Водафонедейльдин 2011 () — 69-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 9 апреля 2011 года и закончился 22 октября 2011 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2011
Мальта
2011 год на Фарерских островах